Die Idea Prokom Open 2001 waren ein Tennisturnier, welches vom 23. bis 29. Juli 2001 in Sopot stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche fanden in Los Angeles der Mercedes-Benz Cup und in Kitzbühel die Generali Open statt. Das Turnier in Kitzbühel gehörte zur International Series Gold, während die Turniere in Los Angeles und Sopot Teil der niedriger dotierten International Series waren.

Bei der ersten Austragung des Turniers gewann der an drei gesetzte Spanier Tommy Robredo das Turnier.  Im Finale setzte er sich gegen seinen Landsmann Albert Portas in drei Sätzen durch, der Setzlistenzweiter war. In seinem zweiten Finale in seiner Karriere gewann Robredo damit seinen ersten Titel.
Im Doppel triumphierte die an vier gesetzte Paarung aus Paul Hanley und Nathan Healey, die sich im Finale gegen Irakli Labadse und Attila Sávolt durchsetzte. Für beide war es der erste Doppeltitel ihrer Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 375.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 400.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in Sopot